Comrade est un cheval de course, gagnant de la première édition du Prix de l'Arc de Triomphe en 1920.
Comrade est le titre alternatif du film Double Agent, sorti en 2003.
Comrade est une barge à voile britannique de 1932, classé National Historic Fleet.